Amalia Augusta Eugenia (ur. 31 lipca 1812 w Mediolanie, zm. 26 stycznia 1873 w Lizbonie) – księżna Leuchtenbergu, w latach 1829-1831 cesarzowa Brazylii.

Zarys biografii 
Była córką Eugeniusza de Beauharnais, syna Józefiny, cesarzowej Francji i jej pierwszego męża Aleksandera de Beauharnais. Eugeniusz był pasierbem cesarza Napoleona. Matką Amalii była Augusta Amalia Wittelsbach, księżniczka Bawarii, córka Maksymiliana I, króla Bawarii.

W 1829 wyszła za mąż za Piotra I, króla Portugalii i cesarza Brazylii. Po ślubie Amalia wyjechała z mężem do Brazylii. Piotr I abdykował 7 kwietnia 1831, Amalia straciła tytuł i wróciła wraz z mężem do Portugalii. Amalia i Piotr mieli jedną córkę:
 Maria Amalia Augusta Eugenia Józefina Luiza (ur. 1 grudnia 1831 w Paryżu, zm. 4 lutego 1853 w Mediolanie)

Genealogia 

Amalia de Beauharnais
Amalia de Beauharnais
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Świętego Karola (Meksyk)
Urodzeni w 1812
Zmarli w 1873
Odznaczeni Orderem Róży
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa
Damy Orderu Świętej Elżbiety
Ludzie urodzeni w Mediolanie